Жиль д’Ориньи́ (; конец XV века, Бове — 1553 год) — французский писатель и  XVI века, умерший молодым. Служил адвокатом при Парижском парламенте.

Творчество 
Из сочинений наиболее известны:
 «Aureus de utraque potestate scilicet et spirituali libellus» (Париж, 1516);
 «Contemplation sur la mort de Jésus-Christ etc.» (Пар., 1517);
 «Ordonnances des rois de France» (П., 1527);
 «Le Cinquante-deuxiesme arrest d’amours, avecques ses ordonnances sur le fait des masques» (1528);
 «La généalogie des dieux poétiques» (1545);
 Поэма «Le Tuteur d'amour» (П., 1546; Лион, 1547).
 «La peinture de Cupido» (1545);
 «La description d’Hercule de Gaule» (Лион, 1557).

Литература 
 «Les poètes français depuis le XII siècle jusqu’a Malherbe» (т. III).
 

Латинские писатели